Бей — многозначное слово:

 Бей — тюркский титул и звание, военное и административное, идущее первоначально от общетюркского титула bək — вождь.
 Бей — повелительное наклонение от русского глагола «бить», используется в названиях многих фильмов и других произведениях культуры:
 Бей, барабан!
 Бей в барабан медленно
 Бей в кость
 Бей и жги
 Бей первым, Фреди!

Фамилии 
 Бей, Василий Иванович (1878—?) — член Государственной думы I созыва от Подольской губернии, крестьянин.
 Бей, Дмитрий Витальевич (род. 1967) — российский легкоатлет-спринтер.
 Бей, Иван Теофанович (род. 1942) — украинский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.
 Бей, Миклош (венг. Bély Miklós; 1913—1970) — венгерский шахматист; международный мастер, врач.
 Бей, Микки (род. 1983) — американский боксёр-профессионал лёгкой (Lightweight) весовой категории.
 Бей, Саддик (род. 1999) — американский баскетболист.
 Бей, Семён Алексеевич (род. 1996) — российский биатлонист.
 Бей, Тайлер (род. 1998) — американский баскетболист.
 Бей, Турхан (Turhan Bey; 1922—2012) — австрийский актёр турецкого происхождения, ведущий в голливудских фильмах и шоу 1940-х годов.
 Бей, Хабиб (фр. Habib Beye; 1980) — сенегальский футболист французского происхождения.
 Бей, Эрих (1898—1943) — военно-морской деятель Третьего рейха, контр-адмирал.
 Бей (Bay, букв. «залив»; распространён также вариант Бэй) — английская фамилия.

Топонимы 
 
 Бей — провинция Сомали.
 Бей-Ридж — район, расположенный в Нью-Йорке, на юго-западе боро Бруклин.

См. также 
 Бэй